Het provinciedistrict La Louvière, dat deel uitmaakt van arrondissement Zinnik in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons La Louvière en Le Roeulx.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton La Louvière omvat enkel de gemeente La Louvière.
 Het kieskanton Le Roeulx omvat enkel de gemeente Le Roeulx.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 4 van de 8 zetels van het kiesarrondissement Zinnik toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict La Louvière
 (*)1965: CW (0,37%) / 1985: POS (0,82%), PCN (0,14%) / 1987: POS (0,95%) / 2000: BLOC.W (0,78%) /  2006: DLC (0,71%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

La Louvière
La Louvière